Диброва — топоним, и женская форма русской фамилии .

Украина

Винницкая область 
 Диброва — поселок, Барский район

Волынская область 
 Диброва — село, Гороховский район
 Диброва — село, Киверцовский район
 Диброва — село, Ковельский район
 Диброва — село, Любешовский район

Днепропетровская область 
 Диброва — село, Криничанский район
 Диброва — село, Покровский район
 Диброва — село, Синельниковский район

Донецкая область 
 Диброва — село, Бахмутский район
 Диброва — село, Лиманский район

Житомирская область 
 Диброва — село, Коростенский район
 Диброва — село, Лугинский район
 Диброва — село, Малинский район
 Диброва — посёлок, Олевский район

Закарпатская область 
 Диброва — прежнее (до 2004 года) название села Нижняя Апша, Тячевский район.

Запорожская область 
 Диброва — село, Бильмакский район

Ивано-Франковская область 
 Диброва — село, Богородчанская поселковая община
 Диброва — село, Долинская городская община
 Диброва — село, Войниловская поселковая община
 Диброва — село, Бурштынская городская община
 Диброва — село, Тлумачская городская община

Киевская область 
 Диброва — село, Бородянский район
 Диброва — село, Васильковский район
 Диброва — село, Полесский район, ликвидировано в 1999 году

Луганская область 
 Диброва — посёлок, Северодонецкий  район
 Диброва — село, Меловский район

Львовская область 
 Диброва — село, Львовский район
 Диброва — село, Червоноградский район
 Диброва — село, Стрыйский район
 Диброва — село, Яворовский район

Николаевская область 
 Диброва — село, Новобугский район

Полтавская область 
 Диброва — село, Зеньковский район
 Диброва — село, Котелевский район

Ровненская область 
 Диброва — село, Варашский район
 Диброва — село, Гощанский район

Сумская область 
 Диброва — поселок, Роменский район
 Диброва — село, Сумский район
 Диброва — хутор, Сумский район, ликвидирован в 1965 году
 Диброва — село, Ямпольский район

Тернопольская область 
 Диброва — село, Бережанский район
 Диброва — село, Кохановский сельский совет, Збаражский район
 Диброва — село, Шиловский сельский совет, Збаражский район
 Диброва — село, Кременецкий район
 Диброва — село, Монастырисский район

Харьковская область 
 Диброва — село, Изюмский район

Херсонская область 
 Диброва — село, Каховский район

Хмельницкая область 
 Диброва — село, Чемеровецкий район

Черниговская область 
 Диброва — село, Нежинский район
 Диброва — село, Новгород-Северский район
 Диброва — село, Талалаевский район

Черновицкая область 
 Диброва — село, Кицманский район

Фамилия 
 Диброва, Алексей Тимофеевич (1904—1973) — советский украинский экономико-географ.
 Диброва, Владимир Георгиевич (род. 1951) — русский писатель и переводчик, эссеист.
 Диброва, Елена Иннокентьевна (1928—2014) — советский лингвист.
 Диброва, Иван Филиппович (1914—1979) — советский военачальник, генерал-майор.
 Диброва, Илья Данилович (1891—1944) — один из руководителей советского партизанского движения на Украине и в Словакии.
 
 Диброва, Пётр Акимович (1901—1971) — советский военачальник, генерал-майор.

См. также 
 Великая Диброва
 Зелёная Диброва
 Новая Диброва
 Червоная Диброва
 Дибров
 Дибровый
 Дибровы